La chiesina dei Pescatori o del Porto o dei Marinai (chiamata anche chiesetta o semplicemente chiesa dei Pescatori) è un luogo di culto cattolico sito presso il porto di Viareggio nei pressi del Moletto Sanità.

Storia  
L'edificio ospitava originariamente la Stazione Sanitaria Marittima, eretta dopo la Prima Guerra Mondiale e la successiva di Influenza Spagnola. 

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale questa infrastruttura fu abbandonata e in breve tempo cominciò a versare in pessime condizioni.

Nel 1955 arrivò a Viareggio Don Sirio Politi (1920-1988), prete operaio, che ottenne il permesso di realizzare qui una cappella con una piccola canonica. La chiesa non è mai stata dedicata secondo le norme canoniche e liturgiche, pertanto non è intestata ad alcun santo.  

Dal 2002 le ceneri di Don Sirio Politi, sono conservate in questa chiesa.

Descrizione 
L’edificio, pensato come espressione della devozione dei pescatori e dei lavoratori portali, comprende la chiesa,  una piccola canonica e un campanile a vela, di mattoni rossi, restaurato nel 2006. L’interno della chiesa, a navata unica, è in stile marinaro: le panche sono fatte da massicce tavole di legno e catene navali, l’acquasantiera è una grande conchiglia, è presente una statua della Madonna alla quale un’ancora fa da piedistallo. Non sono presenti altari laterali e le pareti sono bianche e spoglie, ad eccezione  di quella di fondo che è costituita da ritagli di travertino con dipinti frasi e simboli religiosi in rosso. Su questa parete si trova il tabernacolo in ferro, il cui sportello è decorato con due pezzi di catena saldati insieme a formare una croce. L’altare è un blocco di travertino, simile a quello di cui sono fatti bordi dei moli di Viareggio, ed è sovrastato da un crocifisso in tavole di legno dipinte. 

La parete esterna del complesso architettonico, che dà sul canale Burlamacca, è dipinta dal grande murale Il Cristo dei Pescatori, realizzato da Menghino (Giovanni Lazzarini). 
La chiesa è circondata da un parco pubblico, un tempo noto come Parco della Pace, oggi Piazza Medaglie d'oro di lunga navigazione.

Note

Voci correlate 
 Porto di Viareggio
 Preti operai

Altri progetti

Collegamenti esterni  
 http://www.lottacomeamore.it/index.asp
 https://www.welcome2lucca.com/la-chiesina-dei-pescatori-di-viareggio

Pescatori
Pescatori